Scott County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Scott County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 89001971
 Scott County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 72000542
 Scott County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 03001505